Американський штат Массачусетс поділяється на 14 округів.

Массачусетс